Брігітте Кек — австрійська сноубордистка, олімпійська медалістка.
 Матяж Кек —  словенський футболіст і тренер.